Одли Харрисон (; 26 октября 1971 года, Лондон, Англия) — британский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории (свыше 91 кг). Олимпийский чемпион 2000 года в супертяжёлом весе в любителях. Чемпион Европы по версии EBU (2010) в супертяжелом весе.

Любительская карьера 
 1997 ABA Чемпион в супертяжёлом весе
 1998 Чемпионат Европы в Минске, проиграл белорусу Сергею Ляховичу.
 1998 ABA Чемпион в супертяжёлом весе
 1998 Выиграл Игры содружества
 1999 Чемпионат мира:
 Победил Лазизбека Закирова (Узбекистан)
 Проиграл Синана Шамиль Саму (Турция)
 2000 Завоевал золото на Олимпийских играх:
 Победил Алексея Лезина (Россия) RSC 4
 Победил Алексея Мазыкина (Украина) 19-9
 Победил Павло Видоца (Италия) 32-16
 Победил Мухтархана Дильдабекова (Казахстан) 30-16

Профессиональная карьера 
После завоевания золота на Олимпиаде в Сиднее, был награждён ОБИ. В 2001 году выпустил автобиографическую книгу. Заключил контракт на £ 1000000 с каналом BBC для трансляции первой десятки своих профессиональных боёв.

Дебютировал в мае 2001 года. После первых трёх боёв, получил травмы, около полу года не выходил на ринг. Победил американца Джулиса Лонга, и к 5-му поединку выиграл по очкам у непобеждённого соотечественника Марка Кренса (11-0). Продолжал побеждать своих противников преимущественно нокаутами, победил Роба Кэллоуэйя.

В декабре 2003 года нокаутировал американца Брайана Никса.

В 2004 году победил джорнимена Джулиуса Фрэнсиса, и двух непобеждённых боксёров, Ричела Эрсисия (21-0), и Томаша Бонина (26-0).

Бой с Ричелом Эрсисией 
20 марта 2004 года Харрисон встретился с боксёром из Нидерландов, Ричелом Эрсисией. То, что бой был организован на родине Одли Харрисона, говорило о многом. Британцы хотели воочию увидеть ожидаемый триумф очередного наследника Леннокса Льюиса, и соперник калибра Эрсисии, к тому же владевший малопрестижным, но далеко не лишним на пути к последующим высотам тяжелого веса чемпионским титулом WBF, подходил для этого идеально. По большому счету, Ричелу было нечего противопоставить рослому, хорошо готовому физически и при этом подвижному и куда более техничному левше Харрисону. Вероятно, Эрсисии следовало уповать на свою излюбленную «грязную» манеру ведения боя с изматывающей возней в клинчах и надеяться на мощь удара справа. В начале поединка соперник Ричела предпочел не форсировал события, и голландец попытался предъявить собственные аргументы. Однако стоило Харрисону прибавить в движении и увеличить количество выбрасываемых в цель ударов, как вопрос о результате боя отпал практически сразу. В четвёртом раунде переставший успевать за действиями британца Ричел Эрсисия впервые в карьере был послан в нокаут.
Итог двадцать второго поединка темнокожего голландца на профессиональном ринге изъял ноль из графы «поражения» в его послужном списке.

Бой с Томашем Бониным 
19 июня 2004 года Харрисон вышел на ринг с поляком, Томашем Бониным. Разумеется, фаворитом данного поединка считался Одли Харрисон – бой проходил у него на родине, а техническое оснащение британца, Олимпийского чемпиона Сиднея-2000, было на порядок выше. Начало боя настроило поклонников поляка на оптимистичный лад. Харрисон явно находился не в оптимальных физических кондициях – недостаточно быстро двигался, а его ударам не хватало скорости и резкости. В целом британец выглядел довольно пассивно; редко подключал к атакам сильнейшую левую руку, предпочитая, в основном, тревожить Бонина джебом. Бонин, в свою очередь, неплохо рвал дистанцию и гораздо чаще бил, хоть и не всегда попадая в цель. А вот правильно рассчитать силы в примерно равном бою против опытного и мастеровитого соперника поляк не сумел. В девятом раунде Томаш Бонин выглядел более уставшим, нежели Харрисон, вследствие чего, вероятно, и пропустил мощную атаку британца. Рефери принял решение остановить бой, невзирая на протесты Томаша и его угла. К тому времени Харрисон вел на картах всех трех судей с небольшим перевесом в очках. Справедливости ради следует отметить, что решение рефери в ринге об остановке поединка действительно выглядело преждевременным, поскольку Бонин был в состоянии продолжить бой.

После победы над Бониным, Харрисон год не выходил на ринг. 9 мая 2005 года, Харрисон нокаутировал в 7-м раунде Роберта Дэвиса (31-6). Через 2 месяца нокаутировал в 4-м раунде Роберта Уиггинса (20-4-1). В декабре 2005 года встретился с соотечественником Дэнни Уильямсом, за титул чемпиона Британского содружества. В зрелищном и конкурентном бою, раздельным решеием судей, Харрисон потерпел 1-е поражение. В апреле 2006 года Харрисон проиграл по очкам единогласным решением американцу, Доминику Гуинну. После двух поражений подряд, нокаутировал в 3-ем раунде джорнимена Эндрю Гриля, а в декабре 2006 года, взял реванш у Дэнни Уильямса, нокаутировав того в 3-ем раунде.

Бой с Майклом Спроттом 
В 2007 году Одли Хариссон встретился с соотечественником Майклом Спроттом. Харрисон был олимпийским чемпионом, имел отличный послужной список как на любительском, так и на профессиональном ринге. Поединок начался с контроля ринга Харрисоным. Одли провёл в первом раунде удачную атаку, и отправил Спротта на канвас уже в начале поединка. Спротт встал. В конце третьего раунда в близком бою, Спротт левым размашистым кроссом сенсационно нокаутировал Одли Хариссона. В карьере Одли — это стало первым досрочным поражением.

В апреле 2008 года, нокаутировал Джесона Барнетта. В сентябре победил по очкам . После двух побед, проиграл ирландцу Мартину Рогану. После поражения, в феврале 2009 года выиграл турнир «Призфайтер», остановив Скотта Белашоуа и двух начинающих непобеждённых боксёров, Колемана Баррета (8-0), и Дэнни Хагеса (6-0).
В апреле 2010 года взял у Майкла Спротта реванш, нокаутировав его в 12-м раунде в бою за титул чемпиона Европы в тяжелом весе.

В ноябре 2010 года проиграл нокаутом в 3 раунде Дэвиду Хэю, за титул чемпиона мира по версии WBA.

Чемпионский бой с Дэвидом Хэем 
13 ноября 2010 года в свободной защите чемпионского титула Дэвид Хэй выбрал соотечественника Одли Харрисона. С самого начала боя Харрисон проявил крайнюю осторожность, граничащую с испугом, проводя время боя в блоке. Хэй не форсировал события и первые два раунда прошли в пассивной борьбе, в ответ на что зал начал недовольно освистывать боксеров. В 3 раунде Хэй активизировался и начал избивать Харрисона, в результате чего претендент оказался в тяжелом нокдауне. Харрисон встал на счет 8, но рефери, видя, что Харрисон не готов к продолжению боя, остановил поединок.

Полтора года не выходил на ринг. Вернулся в мае 2012 года и нокаутировал британца Али Адамса в 4-м раунде.

Бой с Дэвидом Прайсом 
В октябре Дэвид Прайс в первой защите титулов чемпиона Британии и британского содружества, вышел на ринг против бывшего обладателя этих титулов, бывшего претендента на чемпионский титул WBA и олимпийского чемпиона, Одли Харрисона. Харрисону было уже 40 лет, но после отказа встречи с Прайсом, Тайсона Фьюри и более высоких планов Дэвида Хэя, Одли по праву считался единственным достойным представителем британского бокса, для защиты титулов. С самого начала поединка, Прайс взял инициативу и действовал первым номером. В первой половине раунда Дэвид провёл точный левый джеб, который очень потряс Харрисона. Одли пошатался и отошёл к канатам. Прайс ринулся добивать его и донёс до цели несколько мощных хуков, после который Харрисон поплыл и судья видя это, вмешался и остановил бой. Поскользнувшись с канатов, Харрисон упал на настил ринга, и долгое время не мог прийти в себя.

Prizefighter 29 
23 февраля 2013 года Харрисон принял участие в третьем международном турнире тяжеловесов, Prizefighter.

В первом бою Одли за пол минуты нокаутировал датчанина, Клауса Бертино. Во втором бое Харрисон встретился с известным ирландцем, Мартином Роганом. Харрисон очень профессионально вёл в поединке и с минимальным ущербом для себя выиграл во всех раунда и победил по очкам Рогана. В финале Харрисон нокаутировал американца, Деррика Росси, и снова заявил о себе боксёрской общественности.

Харрисон занимающий 70-ую строчку рейтинга Boxrec, и списанный со счетов ещё после боя с Хэем, и уж тем более после боя с Прайсом, поднялся на 51 позицию в рейтинге, и что примечательно стал выше Прайса, который в этот же день проиграл свой бой, и эти факты приблизили возможный реванш между Харрисоным и Прайсом, которого так хотел Одли.

Бой с Деонтеем Уайлдером 
27 апреля 2013 года в Великобритании Одли Харрисон встретился с небитым американским проспектом, олимпийским призёром Деонтеем Уайлдером. Поединок начался осторожно, но уже на первой минуте раунда Уайлдер сильно потряс Харрисона правым кроссом. Американец продолжил серию, и нанёс ещё несколько точных ударов. Харрисон упал в углу ринга. Одли смог встать, но стоял неуверенно и судья прекратил поединок. Деонтей победил нокаутом в первом раунде.

После этого поединка Харрисон объявил о завершении спортивной карьеры. Но спустя несколько недель вновь решил вернуться в профессиональный бокс.

Примечания

Ссылки 
 
 Новости на сайте allboxing.ru

Боксёры Великобритании
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европейского боксёрского союза
Члены ордена Британской империи
Чемпионы Игр Содружества по боксу